Кафедра (из  «седалище; сиденье»):
 Кафедра — в христианской церкви: почётное место епископа, также символ епископской власти.
 Кафедра — возвышение в виде помоста с высоким пюпитром для оратора, лектора.
 Кафедра — римский стул, усовершенствование греческого клисмоса.
 Кафедра — основное объединение научно-преподавательского состава вуза по одной или нескольким родственным учебным дисциплинам; является административно-структурной составляющей вуза.
 «Кафедра» — фильм (СССР, 1982).

См. также 
 Кафедральный собор